★ steht für:

 ein Schriftzeichen, siehe Sternchen (Schriftzeichen)
 ein Album von David Bowie, siehe Blackstar (Album)